Отеапан има више значења:

 Општина Отеапан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Отеапан (Отеапан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Отеапан, Гасолинера (Отеапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику